Šiprage (cyrilicí srbsky/bosensky Шипраге) je vesnice a místní komunita v obci Kotor-Varoš, Bosna a Hercegovina.

V roce 1991 zde žilo 946  obyvatel, a v roce 2013: 788 obyvatel.

Během války v Bosně (1992-1995) bylo jedno z 18 táborů Bosňáckého válečného zajetí obce Kotor-Varoš na policejní stanici (MUP) Šiprage.

Podnebí

Populace

Přehled sčítání lidu 

 1931. i 1953.: Obec Šiprage.
♦ Rozloha Šiprage

1971-2013

Populace bývalé městské části Kotor Varoš, 1953

Galerie

Reference

Externí odkazy 
 
 Zvanična stranica općine Kotor-Varoš

Obce v Bosně a Hercegovině